Dom steht in der Architektur für:
 Dom (Bauwerk), eine Kirche mit herausragender Bedeutung
 Kuppel, Teil eines Bauwerks 
 davon auch Radom (Antennenkuppel)

Dom steht in der Technik für:
 Dampfdom, eine Einrichtung zur Entnahme des Dampfes aus einem Dampfkessel
 Federbeindom, den Teil der Karosserie eines Autos, in dem das Federbein gelagert ist

Dom steht für folgende geographische und geologische sowie ethnografische Begriffe:
 Dom (Berg), ein Berg in den Walliser Alpen
 Dom (Ethnie im Nahen Osten), eine Domari sprechende Ethnie im Nahen Osten
 Dom (Ethnie in Indien), eine Ethnie in Nordpakistan und Nordindien
 Dom (Geologie), ein Antiklinorium (Erhöhung, die aus symmetrisch eintauchenden Antiklinalen besteht)
 Doms (Kaste), eine niedrige Kaste von Hindus in Westbengalen
 Dom (Nürnberger Land), ein Berg im Nürnberger Land
 ein nach dem Würzburger Dom benannter Ortsteil der Würzburger Altstadt, siehe Liste der Stadtbezirke Würzburgs
 Lavadom, eine hügelförmige Erhebung durch die Eruption von Lava

Dom ist der Familienname folgender Personen:
 Annelies Dom (* 1986), belgische Radsportlerin 
 Arthur Dom (1903–1996), niederländisch-deutscher Motorradrennfahrer
 Jeanny Dom (* 1954), luxemburgische Tischtennisspielerin und -funktionärin
 Michael Dom, papua-neuguineischer Lyriker
und das Pseudonym von
 Kronkel Dom, Rapper

Dom steht für folgende sonstigen Begriffe':
 Hamburger Dom (Volksfest), Volksfest in Hamburg
 Dom (Anrede), eine Anrede mit der Bedeutung „Herr“
 Dom (Band), ein spanisches Funeral-Doom-Projekt

DOM ist der Name folgender Unternehmen:
 DOM Sicherheitstechnik, einen Hersteller von Sicherheitstechnik in Brühl bei Köln, siehe Sécuridev#DOM Sicherheitstechnik

DOM ist eine Abkürzung für:
 2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamin, ein psychoaktives Amphetaminderivat
 Deo Optimo Maximo (lat., auch D.O.M.), eine seit der Renaissance verbreitete Inschrift im sakralen Raum
 Dry Operating Mass, Betriebsleergewicht eines Flugzeuges; Summe aus eigentlichem Flugzeugleergewicht plus Gewicht von Crew inklusive Crewgepäck, Bordverpflegung und Trinkwasser ohne Kraftstoff und die Zuladung.
 Übersee-Département (Département d’outre-mer), Départements in den französischen Überseegebieten
 Differenzielle Objektmarkierung (Differential Object Marking), ein linguistisches Phänomen
 Digitales Oberflächenmodell, eine digitale Beschreibung der Erdoberfläche mitsamt Objekten (z. B. Bäume, Gebäude)
 Ortho-Metallierung (Directed-ortho-Metallation), die Metallierung von Aromaten in definierter Position
 Disk on Module, ein Flash-Speicher
 Doctor of Metaphysics (D.o.M.), Funktionsbezeichnung US-amerikanischer Freikirchen
 DOM (Boden) (Dissolved organic matter), im Boden gelöste organische Substanz
 Document Object Model, eine Programmierschnittstelle für den Zugriff auf HTML- und XML-Dokumente
 Dominikanische Republik, als internationales Kraftfahrzeugkennzeichen, Ländercode nach ISO 3166-1 und olympisches Länderkürzel
 Domin Sport, polnisches Radsportteam (UCI-Code)
 Flughafen Roseau Melville Hall auf Dominica (IATA-Code)
 Date Of Manufacturing, das Datum der Herstellung
 Dominus, den dominanten Part bei den Spielarten des BDSM, siehe Domina (BDSM)
 Deutsches Optisches Museum

Der Dom ist Titel von:
 Der Dom (Buchreihe), Buchreihe
 Der Dom (Gertrud von le Fort), Erzählung
 Der Dom (Zeitschrift), Kirchenzeitung für das Erzbistum Paderborn

Siehe auch:
 Dohm, Dome

DOM